Heiliger Berg bezeichnet

 im Allgemeinen Berge von besonderer spiritueller Bedeutung, siehe Heiliger Berg
im Besonderen Orte, Absiedlungen, Klöster, Erhebungen:
 Athos, offiziell Άγιον Όρος (Agion Oros), eine autonome Mönchsrepublik in Nordgriechenland
 Heiliger Berg Bayerns
 Heiliger Berg (Bärnbach), Klosterberg in Bärnbach in der Weststeiermark
 Heiliger Berg (Hautzendorf), Berg mit Wallfahrtskirche in Hautzendorf, Gemeinde Kreuttal, Niederösterreich
 Heiliger Berg (Schleswig-Holstein) im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Heiliger Berg (Suhl) im Stadtgebiet von Suhl, Thüringen
 Svatá hora in Tschechien
 Svatý kopeček u Mikulova in Tschechien
 Kopeček (Broumovská vrchovina) in Tschechien
 Sacri Monti in Italien
 Mons Sacer, Erhebung in Rom
 Monte Sacro, Stadtviertel von Rom
 Pico Sacro, Berg in Spanien

Siehe auch:
 Heilige Berge
 Heiligenberg
 Der heilige Berg
 Holy Hill
 Holy Mountain
 Święta Góra